

Азнаєво — село, Біжбуляцький район, Башкортостан
 Азнаєво — присілок, Ішимбайський район, Башкортостан